Amerikai Egyesült Államok
Melville (Észak-Dakota)
Melville (Louisiana)
Melville Township (Renville megye, Minnesota)
Melville (Montana)
Melville (New York)
Melville (Nyugat-Virginia)
Melville (Oregon)
Melville (Rhode Island)
 Austrália
Melville-sziget (Ausztrália)
 Kanada
Melville-sziget (Kanada)